Ammocrypta är ett släkte av fiskar. Ammocrypta ingår i familjen abborrfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Abborrfiskar
Ammocrypta